Целебесская мухоловка (Ficedula bonthaina) — вид птиц из семейства мухоловковых.

Таксономия 
Ранее нередко считались конспецифичными с Ficedula crypta и Ficedula disposita. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Эндемики индонезийского острова Сулавеси. Естественной средой обитания являются субтропические или тропические горные леса.

Описание 
Длина тела 10—11 см. Маленькие, тусклые, от оливково-коричневого до каштанового цвета мухоловки. У самцов имеются оранжевые пятна.

Биология 
Рацион недостаточно изучен, но включает мелких беспозвоночных.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус EN. С 1930-х годов по 1995 представителей вида не наблюдали.

Примечания

Ссылки 
 Сохраненная копия страницы вида на HBW Alive

Мухоловковые
Животные, описанные в 1896 году
Птицы Юго-Восточной Азии
Эндемики Сулавеси